Межеевский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Межеевский, Адриан (род. 1986) — польский футболист.
 Межеевский, Анджей (род. 1960) — польский велогонщик.
 Межеевский, Лукаш (род. 1982) — польский футболист.
 Межеевский, Болеслав (1887—1980) — польский актёр, певец оперетты, режиссёр.

См. также 
 Мержеевский, Иван Павлович (1838—1908) — русский психиатр и невропатолог.